Il singolare del PTT Pattaya Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Vera Zvonarëva ha vinto battendo in finale Sania Mirza 7-5,6-1.

Teste di serie 

  Vera Zvonarëva (campione)
  Caroline Wozniacki (quarti)
  Dominika Cibulková (ritirata)
  Sybille Bammer (secondo turno)

 Peng Shuai (quarti)
 Tamarine Tanasugarn (quarti)
 Shahar Peer (semifinali)
 Magdaléna Rybáriková (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Pattaya Women's Open 2009